Дютьково — топоним:

 Дютьково — деревня в городском поселении Кубинка Одинцовского района Московской области.
 Дютьково — микрорайон города Звенигород Московской области, до 2003 года — деревня Одинцовского района.

См. также 
 Дюдьково